CMC je lahko:

 CMC Leopard, britansko reaktivno letalo
 Koalicija za prepoved kasetnega streliva (CMC), danes bolj znana kot mednarodna kampanja za prepoved protipehotnih min (ICBL-CMC)
 CMC$, nizozemski glasbenik
 CMC (festival), hrvaški festival pop glasbe
 CMC Publikum, nekdanje ime Nogometnega kluba Celje